Ubisoft Montreal — студия-разработчик игр, расположенная в Канаде, Монреаль, Квебек. Основана в качестве дочерней компании Ubisoft в 1997 году, первоначально развивала малые проекты, в настоящее время является одной из крупнейших в мире студией-разработчиком игр, насчитывающей более 3000 сотрудников, отвечает за развитие серий игр Assassin’s Creed, Far Cry и Watch Dogs.

История 
Студия была открыта в 1997 году под государственным финансированием. Бульвар Сен-Лоран в Монреале является своеобразным «разделителем» и одновременно «местом встречи, пересечения» различных культур (в первую очередь, англо- и франкоязычных), что, по отзывам представителей компании, и повлияло на открытие здесь первого офиса Ubisoft в Северной Америке. Мартин Трамбле начал работать в качестве исполнительного вице-президента в 1999 году, однако позже, через год после назначения его на должность, был назначен главным операционным директором Ubisoft Montreal.

Первоначально студия работала над созданием детских игр, таких, как  и игр на основе Playmobil-наборов. Но уже в 2000 году студия начала работу над проектом под названием Tom Clancy’s Splinter Cell.

В своё время Мартин Трамбле, состоя в должности главного операционного директора, был против конкуренции, в значительной степени из-за инцидента, в котором Electronic Arts наняла некоторых сотрудников Ubisoft Montreal в новую открывшуюся студию EA Montreal. По иронии судьбы, когда Трамбле был уволен из Ubisoft в 2006 году и стал президентом Worldwide Studios, принадлежащей Vivendi Games, он был лишен возможности принимать новые решения в соответствии с постановлением суда, приводящим в исполнение статью о запрещении конкуренции в его контракте с Ubisoft.

После ухода Трамбле новым генеральным и операционным директором студии стал Яннис Маллат, продюсер серии игр Prince of Persia.

Разработанные игры

Примечания

Ссылки 
  — официальный сайт Ubisoft Montreal

Производители компьютерных игр Канады
Подразделения Ubisoft
Компании Монреаля